L'expression vietnamienne  (littéralement ) peut renvoyer :
 Aux travailleurs immigrés indochinois en France pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Au film documentaire Công Binh, la longue nuit indochinoise, sorti en 2013.